Supremo Conselho é uma Instituição maçônica autônoma que congrega Lojas Maçônicas dos chamados Altos Graus do Rito Escocês Antigo e Aceito, ou seja, dos Graus 4 ao 33. Foi criado a partir de uma dissidência do Grande Oriente.

O Supremo Conselho mantém tratados de reconhecimento com as Obediências Maçônicas Simbólicas, só aceitando membros oriundos dos Graus Simbólicos destas.

Assim como nos Graus Simbólicos da Maçonaria (Graus 1 a 3), onde existe uma autoridade física chamada de Grão Mestre, no Supremo Conselho a autoridade máxima é denominada Soberano Grande Comendador.

Supremos Conselhos no Brasil 
No Brasil existem diversos Supremos Conselhos conforme a existência de Grandes Orientes ou Grandes Lojas, sendo os principais:

 O Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito para a República Federativa do Brasil, que tem tratado de reconhecimento com a CMSB, é reconhecido internacionalmente. Aceita membros filiados ao Grande Oriente do Brasil, CMSB e COMAB.

 O Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito, que possui tratado de reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil e desde setembro de 2014 foi restabelecido seu reconhecimento internacional através do tratado com o Supremo Conselho do Grau 33 para Inglaterra e País de Gales e seus Distritos e Capítulos além-mar. Aceita membros filiados ao Grande Oriente do Brasil e CMSB.

 O Supremo Conselho  dos Graus Escoceses do 4 ao 33 Para o Brasil, que possui tratado de reconhecimento com o Grande Oriente do Brasil, Cofederação PAN-AMERICANA Dos Supremos Conselhos R.·.E.·. A.·. A.·.  e com o Alliance Internationale Maçonnique Ecossaise.

 O Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, com sede em São José do Rio Preto-SP, que tem tratado de reconhecimento com as  Jurisdições Norte e Sul dos Estados Unidos, Grande Oriente de Portugal e  Grande Logia Simbólica Espanhola   é reconhecido internacionalmente em alguns continentes. Aceita membros filiados ao Grande Oriente do Brasil, CMSB e COMAB.

A 15 de novembro de 1965, era assinado o Tratado de Amizade e Aliança Maçônica do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito com o Grande Oriente do Brasil, o qual foi publicado no Boletim Oficial nº 19, Ano III, novembro/dezembro – 1965.

Histórico de Soberano Grande Comendadores

Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria Para a República Federativa do Brasil 

(1832-1834) - Francisco Gê Acaiaba de Montezuma (Visconde De Jequitinhonha)
(1834-1838) - José Bonifácio de Andrada e Silva (O Patriarca da Independência)
(1838-1843) - João Vieira de Carvalho (Conde de Lajes)
(1843-1855) - Manoel Alves Branco (Visconde de Caravelas)
(1855-1864) - Paulino José Soares de Souza (Visconde do Uruguai)
(1864-1865) - José Bento da Silva Lisboa (Barão de Cairú)
(1865-1870) - Joaquim_Marcelino_de_Brito (Ministro de Estado)
(1870-1872) - José Maria da Silva Paranhos (Visconde do Rio Branco)
(1872-1883) - Joaquim Saldanha Marinho (Senador)
(1883-1885) - Francisco José Cardoso Júnior (Marechal)
(1885-1890) - Luís Antônio Vieira da Silva (Visconde de Vieira da Silva)
(1890-1891) - Manoel Deodoro da Fonseca (Marechal, 1° Presidente da República)
(1891-1901) - Antonio Joaquim de Macedo Soares
(1901-1904) - Quintino Bocaiúva (Senador)
(1904-1916) - Gen. Lauro Nina Sodré e Silva (Governador do Estado do Pará)
(1916-1919) - Nilo Peçanha (Vice-Presidente da República)
(1919-1922) - Gen. Tomás Cavalcante de Albuquerque
(1922-1933) - Mário Marinho de Carvalho Behring
(1933-1945) - Joaquim Moreira Sampaio
(1945-1967) - Álvaro Figueiredo
(1967-1971) - Daniel Corrêa Trindade
(1971-1974) - Átila de Mello Cheriff
(1974-1988) - Alberto Mansur
(1988-1998) - Venâncio Igrejas
(1998-2018) - Luiz Fernando Rodrigues Torres
(2018-atual) - Jorge Luiz de Andrade Lins

Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 Para o Rito Escocês Antigo e Aceito 
 (1832-1834) - Francisco Gê Acaiaba de Montezuma (Visconde de Jequitinhonha)
 (1834-1838) - José Bonifácio de Andrada e Silva (O Patriarca da Independência)
 (1838-1843) - João Vieira de Carvalho (Conde de Lajes)
 (1843-1855) - Manoel Alves Branco (Visconde de Caravelas)
 (1855-1864) - Paulino José Soares de Sousa (Visconde do Uruguai)
 (1864-1865) - José Bento da Silva Lisboa (Barão de Cairú)
 (1865-1870) - Joaquim Marcelino de Brito (Ministro de Estado)
 (1870-1872) - José Maria da Silva Paranhos (Visconde do Rio Branco)
 (1872-1883) - Joaquim Saldanha Marinho (Senador)
 (1883-1885) - Francisco José Cardoso Júnior (Marechal)
 (1885-1890) - Luís Antônio Vieira da Silva (Visconde de Vieira da Silva)
 (1890-1891) - Manoel Deodoro da Fonseca (Marechal, 1° Presidente da República)
 (1891-1901) - Antônio Joaquim de Macedo Soares
 (1901-1904) - Quintino Bocaiúva (Senador)
 (1904-1916) - Gen. Lauro Nina Sodré e Silva (Governador do Estado do Pará)
 (1916-1919) - Nilo Peçanha (Vice-Presidente da República)
 (1919-1922) - Gen. Tomás Cavalcante de Albuquerque
 (1922-1927) - Mário Marinho de Carvalho Behring
 (1927-1933) - Octavio Kelly
 (1933-1940) - Gen. José Maria Moreira Guimarães
 (1940-1952) - Dr. Joaquim Rodrigues Neves
 (1952-1972) - Dr. José Marcello Moreira
 (1972-1972) - Djalma de Souza Santos Moreira
 (1972-1988) - Dr. Ariovaldo Vulcano
 (1988-1994) - Dr. Moacir Arbex Dinamarco
 (1994-2007) - Cel. Ney Coelho Soares
 (2007-2019) - Dr. Enyr de Jesus da Costa e Silva
 (2019-atual) - Dr. Antonio Carlos Barbosa Ramos

Supremo Conselho dos Graus Escoceses 4 ao 33 para o Brasil 
 JOSÉ MENEZES JUNIOR, 33.·.                                                   Exercício - 27.10.1972 a 27.10.1977
 JOSÉ CACCÁOS, 33.·.                                                                 Exercício - 27.10.1977 a 27.03.1981
  ORLANDO SIQUEIRA, 33.·.                                                        Exercício - 28.06.1981 a 24.10.1987
 ARNALDO FARIA, 33.·.                                                                Exercício - 24.10.1987 a 21.06.1993
 ARY PANSE, 33.·.                                                                         Exercício - 21.06.1993 a 26.02.1995
 DURVAL DE OLIVEIRA, 33.·.                                                       Exercício - 27.02.1995 a 24.06.2004
 ANTONIO JOSÉ ANICETO ROSSI, 33.·.                                     Exercício - 25.06.2004 a 22/06/2017.
 VITORINO AUGUSTO DO NASCIMENTO MORGADO 33.·.      Exercício a partir de 23.06.2017.

Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito - São José do Rio Preto-SP 

 1919-1924 Rafael de Abreu Sampaio Vidal, 33° ( Ministro de Estado )
 1925-1929 Getúlio Vargas, 33° ( Ministro de Estado )
 1930-1934 Marcelo Torquato Vasconcelos, 33°
 1935-1939 Fernando Matarazzo, 33°
 1940-1944 Rummeniegge Moura Mattos, 33°
 1945-1949 Ronaldo Silva Matarazzo, 33°
 1950-1954 Osvaldo Aranha, 33° ( Ministro de Estado )
 1955-1959 Ângelo Tabatinga Dasen Melo, 33°
 1960-1964 Breno Gonçalves de Oliveira, 33° 
 1965-1969 Emiliano Carneiro Rodrigues, 33°

 1970-1974 Luiz Alberto Carneiro Leão, 33° 
 1975-1979 Antônio Rodrigues Marinho, 33°
 1980-1984 Josué de Lima, 33° 
 1985-1989 Ernandes Cavalcanti Aragão, 33°
 1990-1994 Alberto de Moura, 33°

 1995-1999 Marcos Soares de Franca, 33°
 2000-2004Luiz Costa da Conceição, 33°
 2005-2009 Ademir Félix da Costa Júnior, 33°
 2010-2014Gabriel Victor Albuquerque, 33°
 2015-2019 Francisco Nunes Noronha, 33°
 A partir de 2020 Marco Aurélio Ribeiro, 33°

Ligações externas 
 
 
 Supremo Conselho dos Graus Escocês 4 ao 33 para o Brasil
  Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito - São José do Rio Preto-SP
 Retificação do tratado com a Inglaterra do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 em setembro de 2014

Maçonaria
Terminologia maçónica